Franz Elsner ist der Name folgender Personen:

* Franz Elsner (Maler) (1898–1978), österreichischer Maler
 Franz Karl Leo Elsner (1802–1874), deutscher Chemiker 
 Franz Michael Elsner (1739–1786), deutscher Instrumentenbauer